Stone Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Stone Street Historic District (New Hamburg, New York), NRHP-ID 87000120
 Stone Street Historic District (New York, New York), NRHP-ID 99001330